Ван Паттен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Паттен, Дик (1928—2015) — американский актер, бизнесмен, защитник прав животных.
 Ван Паттен, Тим (род. 1959) — американский режиссёр, актёр, сценарист, продюсер.
 См. также